Sumina – struga
 Sumina – miejscowość w województwie śląskim